Le nom « George du Royaume-Uni » (en anglais, George of the United Kingdom) a été donné a plusieurs membres de la famille royale britannique :
 des souverains britanniques :
 George III (1738-1820), fils de George II et de Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg ;
 George IV (1762-1830), fils du précédent et de Charlotte de Mecklembourg-Strelitz ;
 George V (1865-1936), fils d’Édouard VII et d'Alexandra de Danemark ;
 George VI (1895-1952), fils du précédent et de Mary de Teck ;
 un prince de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha (Windsor depuis 1917) :
 George de Kent (1902-1942), fils de George V et de Mary de Teck.

Voir aussi 
 Georges de Grande-Bretagne